Hermann Passow ist der Name folgender Personen:

* Hermann Passow (Chemiker)  (1865–1919), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Hermann Passow (Biophysiker) (* 1925), deutscher Biophysiker